Фикаду — эфиопское имя. Известные носители:

 Хабтаму Фикаду (род. 1988) — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Беланеш Фикаду (род. 1987) — эфиопская бегунья на длинные дистанции.

Страницы значений:Тёзки
Эфиопские имена